Esta é uma lista de bairros situados na cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe, Brasil.

 13 de Julho
 17 de Março
 Aeroporto
 América
 Atalaia
 Bugio
 Capucho
 Centro
 Cidade Nova
 Cirurgia
 Coroa do Meio
 Dezoito do Forte
 Dom Luciano
 Farolândia
 Getúlio Vargas
 Grageru
 Inácio Barbosa
 Industrial
 Jabotiana
 Japãozinho
 Jardim Centenário
 Jardins
 José Conrado de Araújo
 Lamarão
 Luzia
 Marivan
 Novo Paraíso
 Olaria
 Palestina
 Pereira Lobo
 Ponto Novo
 Porto Dantas
 Salgado Filho
 Santa Maria
 Santo Antônio
 Santos Dumont
 São Conrado
 São José
 Siqueira Campos
 Soledade
 Suíssa
 Zona de Expansão

Ligações externas 
 
 

 
Aracaju
Bairros